Вуль — фамилия. 

Известные носители:
 Вуль, Аркадий Еремеевич (род. 1953) — советский и российский шахматист, гроссмейстер.
 Вуль, Владимир Михайлович (1920—2012) — ведущий конструктор ОКБ Туполева.
 Вуль, Григорий Семёнович (1937—2013) — советский футболист, защитник.
 Вуль, Ефим Давидович (1895—1951) — советский военный деятель.
 Вуль, Леонид Давидович (1899—1938) — сотрудник ВЧК-ОГПУ-НКВД и РКМ, крупный деятель советской милиции.
 Вуль, Михаил Давидович (1888—1938) — советский государственный деятель.
 Вуль, Стефан (1922—2003) — псевдоним французского писателя-фантаста Пьера Пейро.

См. также 
 Вульф
 Вольф